Albrecht Ritschl ist der Name folgender Personen:

* Albrecht Ritschl (Theologe) (1822–1889), deutscher evangelischer Theologe
 Albrecht Ritschl (Wirtschaftshistoriker) (* 1959), deutscher Wirtschaftshistoriker